Larry O'Brien, une personnalité politique américaine (1917 – 1990).
 Larry O'Brien, une personnalité politique canadienne (1949).